Мейер, Адольф:
 Мейер, Адольф (1839—1908) — немецкий математик.
 Мейер, Адольф (1881—1929) — немецкий архитектор.
 Мейер, Адольф (1866—1950) — швейцарский психиатр.
 Мейер, Адольф де (1868—1946) — французский фотограф, художник, коллекционер искусства.
 Мейер, Адольф Бернхард (1840—1911) — немецкий естествоиспытатель и антрополог.